Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ist einer der weltweit größten spezialisierten Fondsmanager für nachhaltige investitionen zur Entwicklung von Infrastrukturen im Bereich der erneuerbare Energien.

Geschichte 
CIP wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark.

CIP war maßgeblich beteiligt am schottischen Offshore-Windpark Beatrice, der mit 2 × REpower 5M und 84 × Siemens SWT-7.0-154 Windturbinen ausgestattet wurde und hat große Summen in Taiwans Offshore-Windsektor investiert. Seinen Anteil am 402MW Winpark Veja Mate in der Nordsee hat CIP 2019 verkauft.

Mit Unterstützung von Marktführern aus der Landwirtschaft und der Schifffahrt kündigte CIP am 23. Februar 2021 seine Pläne zum Bau von Europas größter Produktionsanlage für CO2-freies grünes Ammoniak an. Das Projekt soll an der Westküste Dänemarks in der Stadt Esbjerg angesiedelt werden. Hier soll der Strom aus Offshore-Windturbinen in grünes Ammoniak umgewandelt werden, der dann in der Schifffahrt als CO2-freier grüner Treibstoff und von der Landwirtschaft als CO2-freier Dünger verwendet werden soll (Power-to-Ammonia). An dem Projekt beteiligt sind auch die Reedereien  A. P. Moller - Maersk und DFDS.

Siehe auch 
Offshore-Windpark Beatrice

Einzelnachweise

Weblinks 

Homepage: https://cipartners.dk/

Gegründet 2012
Unternehmen (Kopenhagen)